Die Northern Ireland Trophy 2008 war ein Snooker-Turnier der Saison 2008/09, das vom 24. bis 31. August 2008 in der Waterfront Hall in Belfast stattfand. Es war das dritte und letzte Mal, dass dieses Turnier als nordirisches Weltranglistenturnier ausgetragen wurde. Erst 2016 wurde mit den Northern Ireland Open wieder ein Main-Tour-Turnier nach Belfast geholt.

Titelverteidiger war der Schotte Stephen Maguire, diesmal schied er im Viertelfinale gegen den späteren Finalisten Dave Harold aus. Sieger wurde der Weltranglistenerste Ronnie O’Sullivan, der das Endspiel mit 9:3 gegen Harold gewann. Es war sein 20. Titel bei Ranglistenturnieren.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Sowohl beim Preisgeld als auch bei den Punkten für die Weltrangliste gab es keine Veränderungen zum Vorjahr.

Finalrunde 
Das Auftaktturnier der Saison 2008/09 war das einzige Turnier, das als Top-48-Turnier ausgetragen wurde. Bei allen anderen Turnieren traten 32 Spieler zum Hauptturnier an.

Runde 1 
Bei den anderen Turnieren der Saison wurden alle vier Qualifikationsrunden zusammen in Prestatyn bzw. Sheffield ausgetragen. Bei der Northern Ireland Trophy wurde die letzte Runde als erste Runde des Hauptturniers nach Belfast verlegt. Es traten die 16 Sieger der Qualifikation gegen die Spieler von Platz 17 bis 32 der Weltrangliste an.

Top 32 bis Finale 
Die Top 16 der Weltrangliste waren für Runde 2 gesetzt und spielten gegen 16 Sieger aus Runde 1.

Finale 
Für Dave Harold war es nach 14 Jahren Durststrecke das dritte Ranglistenfinale seiner Karriere. Ronnie O’Sullivan hatte nicht nur zahlreiche Titel und Finalteilnahmen vorzuweisen, er hatte zum zweiten Mal die Chance zum Turniergewinn, nachdem er 2006 das Endspiel gegen Ding Junhui verloren hatte. Die Vorentscheidung in diesem Finale fiel bereits in der ersten Session. Harold gewann lediglich den ersten Frame und verlor dann sechs Spiele hintereinander. Ronnie O’Sullivan brauchte in der Abendsession den 6:1-Vorsprung nur noch verteidigen und machte den 9:3-Sieg perfekt.

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden vom 15. bis 17. August im Pontin's Centre in Prestatyn statt. In Runde 1 spielten die Plätze 65 bis 96 der Weltrangliste gegeneinander, die Sieger trafen in Runde 2 auf die Plätze 49 bis 64, in Runde 3 kamen Nummer 33 bis 48 hinzu.

kl. = kampflos

Century-Breaks 
14 Spieler erzielten im Hauptturnier 24 Breaks von mindestens 100 Punkten, ein Viertel davon ging alleine auf das Konto von Ronnie O’Sullivan. 15 Centurys gab es in den drei Qualifikationsrunden verteilt auf 13 Spieler. Insgesamt nur 39 Century-Breaks war das niedrigste Ergebnis aller vergleichbaren Turniere der Saison und auch deutlich weniger als in den beiden Jahren zuvor bei der Northern Ireland Trophy.

Hauptturnier

Qualifikation

Quellen 

2008
Snookerveranstaltung 2008